Појам Милоје Милојевић може да се односи на:
 Милоје Милојевић (1884—1946), српски композитор, музиколог, педагог и критичар.
 Милоје Милојевић (1912—1984), генерал-пуковник ЈНА и народни херој Југославије.